Коммунарский — посёлок в Красноярском районе Самарской области. Административный центр сельского поселения Коммунарский.

История 
В 1973 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок центральной усадьбы совхоза «Коммунар» переименован в Коммунарский.

Население

Примечания 

Населённые пункты Красноярского района (Самарская область)